3. dynastie je první z staroegyptských královských dynastií řazených egyptology do historického období označovaného jako Stará říše. Badatelé soudí, že její vláda plynule navázala na dobu předcházející 2. dynastie, a že Manehtovým důvodem pro změnu číslování nebyl nástup nové vládnoucí rodiny, ale zrod monumentální kamenné architektury – pyramidových komplexů. Vládla přibližně v letech 2592–2544 př. n. l. Rozbory egyptologických nálezů a dalších podkladů o době faraonů nejen 3. dynastie jsou dosud plné otazníků. Dosavadní údaje se opírají zejména o Turínský královský papyrus, Karnacký královský seznam, Sakkárský královský seznam a Abydoský královský seznam.

Panovníci

Poznámky

Reference

Související články 
 Egyptské pyramidy
 Imhotep

Externí odkazy 
 

 
Egyptské dynastie